Velika nagrada Francije2004  je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 4. julija 2004.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 8 
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:13,698
|align="center"| —
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:13,971
| +0,273
|-
! 3
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:13,987
| +0,289
|-
! 4
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:13,995
| +0,297
|-
! 5
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:14,070
| +0,372
|-
! 6
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:14,172
| +0,474
|-
! 7
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:14,240
| +0,542
|-
! 8
| 4
|  Marc Gené
| Williams-BMW
| 1:14,275
| +0,577
|-
! 9
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:14,346
| +0,648
|-
! 10
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:14,478
| +0,780
|-
! 11
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 1:14,553
| +0,855
|-
! 12
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:14,798
| +1,100
|-
! 13
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 1:15,065
| +1,367
|-
! 14
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:15,130
| +1,432
|-
! 15
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 1:16,177
| +2,479
|-
! 16
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:16,200
| +2,502
|-
! 17
| 18 
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 1:16,807
| +3,109
|-
! 18
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 1:17,462
| +3,764
|-
! 19
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 1:17,913
| +4,215
|-
! 20
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 1:18,247
| +4,549
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 70
| 1:30:18,133
| 2
| 10
|-
! 2
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 70
| + 8,329 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 70
| + 31,622 s
| 10
| 6
|-
! 4
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 70
| + 32,082 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 70
| + 32,482 s
| 4
| 4
|-
! 6
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 70
| + 35,520 s
| 3
| 3
|-
! 7
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 70
| + 36,230 s
| 9
| 2
|-
! 8
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 70
| + 43,419 s
| 6
| 1
|-
! 9
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 70
| + 52,394 s
| 12
|  
|-
! 10
| 4
|  Marc Gené
| Williams-BMW
| 70
| + 58,166 s
| 8
|  
|-
! 11
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 69
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 12
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 69
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 13
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 69
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 14
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 69
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 15
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 68
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 16
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 68
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 17
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 67
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 18
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 66
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! Ods
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 31
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 15
| Motor
| 7
|  
|}

Formula 1 sezona 2004
2004